Згура — фамилия.

Известные носители:
 Згура, Александр Александрович (род. 1985) — украинский футболист.
 Згура, Владимир Васильевич (1903—1927) — искусствовед, историк, москвовед.
 Згура, Сергей Александрович (род. 1977) — украинский футболист.